Obhájkyní titulu soutěže dvouhry juniorek ve Wimbledonu 2014 byla Belinda Bencicová ze Švýcarska, která dala přednost ženské části soutěže.

Premiérový grandslamový titul dobyla 17letá rižská rodačka Jeļena Ostapenková, která si ve finále poradila s turnajovou osmičkou a slovenskou nadějí Kristínou Schmiedlovou. Po prohraném úvodním setu 2–6, průběh utkání otočila a zbylé dvě sady si připsala poměrem 6–3 a 6–0. Do juniorského kombinovaného žebříčku získala 375 bodů. Po utkání vítězka sdělila: „V prvním setu jsem byla trochu nervózní … Tohle pro mě představuje celý svět.“

Nasazení hráček 
  Ivana Jorovićová (2. kolo)
  CiCi Bellisová (1. kolo)
  Tornado Alicia Blacková (čtvrtfinále)
  Aliona Bolsovová Zadoinovová (1. kolo)
  Jil Belen Teichmannová (3. kolo)
  Iryna Šymanovičová (1. kolo)
  Françoise Abandaová (3. kolo)
  Kristína Schmiedlová (finále)
  Angelina Kalininová (3. kolo)
  Š'-lin Süová (čtvrtfinále)
  Ioana Loredana Roșcová (3. kolo)
  Markéta Vondroušová (semifinále)
  Priscilla Honová (1. kolo)
  Sandra Samirová (1. kolo)
  Anna Bondárová (1. kolo)
  Naiktha Bainsová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Juniorský tenis v roce 2014
Wimbledon 2014